Па́вел Ива́нович Ивано́в:
 Иванов, Павел Иванович (1831—ок. 1910) — русский архитектор.
 Иванов, Павел Иванович (ум. 1916) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Бессарабский и Измаильский.
 Иванов, Павел Иванович (1875—1938) — священномученик, иерей, расстрелян 27 июня 1938 года на Бутовском полигоне под Москвой.
 Иванов, Павел Иванович (1910—1944) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Иванов, Павел Иванович (1913—1977) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Павел Иванович (1920—1983) — командир миномётного расчёта, полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Павел Иванович (1921—1948) — советский артиллерист, полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Павел Иванович (1945—2012) — советский актёр театра и кино. Примечания